Trogia — рід грибів родини маразмієві (Marasmiaceae). Назва вперше опублікована 1835 року.

Класифікація 
До роду Trogia відносять 112 видів:

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1836. Corpus Florarum provincialium suecicae I. Floram Scanicam. :1-349 - P.339

Роди грибів
Агарикоміцети